

Toponyme 
 Bemmel, localité de la commune de Lingewaard et ancienne commune du Gueldre, aux Pays-Bas.

Patronyme 
 Willem von Bemmel, peintre néerlandais (1630-1708)
 Bemmel est également le nom de plusieurs peintres allemands :
 Toute une famille de peintres de Nuremberg :
 Jean Georges Bemmel
 Ses fils J.-P. et J. Noé et ses petits-fils Théophile Bemmel et Albert Bemmel  et 
 Charles Sébastien de Bamberg, , estimé comme paysagiste

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme